Glen Alpine kan syfta på följande platser:

Australien 

 Glen Alpine (del av en befolkad plats), New South Wales, Campbelltown Municipality,

USA 

 Glen Alpine (ort), North Carolina, Burke County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar